język wolio (buton, butung) – język austronezyjski z Indonezji (wyspa Buton)
 język cia-cia (buton, butung) – język austronezyjski z Indonezji (wyspa Buton)

Zobacz też 
 Buton – ludność austronezyjska
 język tukang besi (wakatobi, „buton”) – język austronezyjski z Indonezji (wyspy Tukangbesi)